Рабах (ар. رابح) — арабское мужское имя.

Известные носители 
 Битат, Рабах — алжирский государственный деятель.
 Маджер, Рабах — алжирский футболист.
 Саадан, Рабах — алжирский футболист.
 Юсиф, Рабах — суданский, позже британский легкоатлет.